Говард Хэдден Халладей (; 15 июня 1875 года, , Онтарио, Канада — 23 января 1952 года, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США) — канадский фермер, страховой агент и политик. Член Палаты общин Канады (1917—1921) от Альберты. Мэр альбертского города  (1913—1918).

Биография 
Родился 15 июня 1875 года в деревне Элгин (ныне — часть тауншипа ), провинция Онтарио.

В 1913 году был избран мэром небольшого альбертского города , оставался в должности до 1918 года.

На федеральных выборах 1917 года стал кандидатом Юнионистской партии в округе . По итогам выборов одержал убедительную победу, опередив трёх других кандидатов. Был членом Палаты общин Канады в течение одного созыва парламента, после чего ушёл из политики.

Умер 23 января 1952 года в округе Лос-Анджелес, Калифорния.

Примечания

Ссылки 
 

Члены палаты общин Канады от Юнионистской партии
Члены палаты общин Канады от Альберты
Мэры городов Канады